UFC on ESPN: Нганну vs. Веласкес (англ. UFC on ESPN: Ngannou vs. Velasquez, также известно как UFC on ESPN 1) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 17 февраля 2019 года на спортивной арене «Talking Stick Resort Arena» в городе Финикс, штат Аризона, США.

В главном бою вечера Франсис Нганну победил Кейна Веласкеса нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Главным событием турнира стал бой в тяжёлом весе между двукратным чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом и бывшим претендентом на титул чемпиона Франсисом Нганну. Это был последний бой Веласкеса под эгидой UFC перед переходом в реслинг-промоушен WWE.

В результате отмены UFC 233 бои между Кортни Кейси и Синтией Кальвильо, Джеймсом Виком и Полом Фелдером, Бенито Лопесом и Мэнни Бермудесом, а также Александрой Албу и Эмили Уитмайр соответственно были перенесены на это событие.

Изменения карда 
Ожидалось, что на этом турнире состоится поединок в женском наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой Invicta FC в легчайшем весе Лорен Мёрфи и Эшли Эванс-Смит. Тем не менее, 19 декабря, Мёрфи объявила, что ей понадобится больше времени, чтобы оправиться от операции, и она не будет участвовать на этом турнире. 20 декабря стало известно, что Андреа Ли заменит Мёрфи в бою против Эванс-Смит.

Во время взвешивания бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ренан Барао, Мэнни Бермудес и бывшая чемпионка Invicta FC Джессика Пенне не смогли уложиться в лимит своих весовых категорий. Барао весил 138 фунтов, а Бермудес весил 140 фунтов, что превышало соответственно на 2 фунта и 4 фунта лимит для боя в легчайшем весе. Пенне весила 118 фунтов, что на 2 фунта превышало лимит для боя в минимальном весе. Все три поединка должны были проходит в промежуточном весе. Барао и Пенне были оштрафованы на 20 %, а Бермудес на 30 % гонорара за бой в пользу своих соперников.

Впоследствии Джессика Пенне снялась с боя против Джоди Эскибель, так как она сильно вывихнула лодыжку на разминке утром перед турниром. В итоге, этот бой был отменен.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Висенте Луке vs. Брайан Барберена
 Выступление вечера: Крон Грейси и Люк Сандерс

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
19 февраля 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Стефан Стрюве (бывший #15) покинул Топ-15 тяжёлого веса.

 Алекс Оливейра (бывший #15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

 Франсиску Триналду (бывший #15) покинул Топ-15 лёгкого веса.

 Эшли Эванс-Смит (бывшая #12) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN